Il singolare  del BCR Open Romania 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Albert Montañés era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Juan Ignacio Chela, che ha poi vinto il titolo battendo in finale Pablo Andújar per 7-5, 6-1.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

 Albert Montañés (semifinali)
 Florian Mayer (secondo turno)
 Potito Starace (quarti di finale)
 Juan Ignacio Chela (campione)

 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Victor Hănescu (primo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Jérémy Chardy (quarti di finale)

Tabellone principale

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

BCR Open Romania 2010
ATP World Tour 2010